Emys nigra est un synonyme attribué à deux espèces de tortues :
Emys nigra Hallowell, 1854, synonyme de Actinemys marmorata (Baird & Girard, 1852)
Emys nigra Blyth, 1856, synonyme de Siebenrockiella crassicollis (Gray, 1830)

Emydinae
Geoemydinae
Synonyme de tortues (nom scientifique)